Joop Keizer (sporter), een voormalige Nederlandse ultraloper en triatleet
Joop Keizer (militair), een Nederlands militair tijdens de Tweede Wereldoorlog